Ивана Бакеро Масиас (; род. 11 июня 1994, Барселона, Испания) — каталонская актриса, наиболее известна ролью Офелии в фильме «Лабиринт Фавна» (2006).

Биография 
Родилась 11 июня 1994 года в Барселоне. Ивана окончила американскую школу в Барселоне с углублённым изучением английского языка. Это её третий язык после испанского и каталанского. Когда ей было 11 лет, режиссёр Гильермо дель Торо выбрал её на роль Офелии в «Лабиринте Фавна», за эту роль Ивана получила пять кинопремий и положительные отзывы критиков.

Карьера 
Ивана Бакеро исполнила несколько небольших ролей в кино до своей роли в «Лабиринте Фавна». Самая большая роль была в фильме «Хрупкость» (2005), где она снялась вместе с Калистой Флокхарт и Ричардом Роксбургом.

Бакеро была отобрана из примерно 1000 детей, которые прослушивались на роль в фильме «Лабиринт Фавна». Дель Торо сказал, что когда он увидел её кудрявые волосы, то понял, что она идеально подходит на эту роль. По начальному сценарию Офелии должно было быть 8 лет, но сценарий был специально переписан для Бакеро, которой в тот момент было 11 лет.

«Жена анархиста» (2008) — следующий фильм Бакеро. Действие фильма вновь происходит во времена Гражданской войны в Испании. Ивана играет второстепенную роль Паломы, 15 летней девочки.

Награды 
 2007 Премия Гойя — Лучший женский актёрский дебют
 2007 Премия Сатурн — Лучший молодой актёр или актриса
 2007 Премия Turia — Лучший женский актёрский дебют
 2007 Premio ACE — Лучший женский актёрский дебют
 2007 Imagen Awards — Лучшая женская роль
2017 FMCE — «Серебряная биснага» за лучшую женскую роль

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 «Guillermo del Toro and Ivana Baquero escape from a civil war into the fairytale land of Pan’s Labyrinth» интервью на scifi.com
 Испанский ресурс, посвящённый Иване Бакеро
 Американский ресурс, посвящённый Иване Бакеро.

Дети-актёры Испании